Omphaloscelis rubicunda är en fjärilsart som beskrevs av Brown. Omphaloscelis rubicunda ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
rubicunda